Het Marokkaans kenteken heeft hetzelfde formaat als een Europees kenteken.
De platen zijn wit van kleur met zwarte tekens er op.
Op de kentekenplaat staat een aantal cijfers (1,2,3,4 of 5), gevolgd door een Arabische letter en vervolgens nog een getal. Dit laatste getal geeft aan uit welke regio de auto komt.

Lijst van nummers en hun herkomst 

Kenteken naar land